Moreelse ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrick Moreelse (1615–1666), niederländischer Jurist und Bürgermeister von Utrecht
 Johan Moreelse (1603–1634), niederländischer Maler des Barock
 Paulus Moreelse (1571–1638), niederländischer Maler des Barock